Patella is een Latijns woord dat komvormig of schaalvormig betekent. Het kan verwijzen naar:

 een medische term voor de knieschijf
Patella (weekdier), de naam van een geslacht van weekdieren met een schaalvormige schelp.
 Latijns woord voor braadpan